ACC steht als Abkürzung für:

 Adaptive Cruise Control, siehe Abstandsregeltempomat
 ACC Distribution, ein litauisches Unternehmen
 Aminocyclopropancarbonsäure, ein Zwischenprodukt bei der Biosynthese des Pflanzenhormons Ethylen
 Antarctic Circumpolar Current, siehe Antarktischer Zirkumpolarstrom
 Arab Cooperation Council, siehe Arabischer Kooperationsrat
 Area Control Center, siehe Bezirkskontrollstelle
 Arena and Convention Centre Liverpool, bestehend aus der Echo-Arena und dem BT Convention Centre
 Flughafen Accra, internationaler Flughafen in Accra, Ghana (IATA-Code)

Medizin:
 American College of Cardiology
 Anteriorer cingulärer Cortex, eine Hirnregion, siehe Präfrontaler Cortex
 Arteria carotis communis (auch Halsschlagader), die gemeinsame Kopfschlagader
 Acetyl-CoA-Carboxylase, ein Enzym im Fettstoffwechsel
 Acetylcystein, ein Arzneimittel
 Aplasia cutis congenita, eine angeborene Erkrankung der Nichtanlage von Haut

Militär:
 Air Combat Command, ein Hauptkommando der US-Luftwaffe
 Allied Clandestine Committee, eine NATO-Organisation
 Allied Control Council, siehe Alliierter Kontrollrat

Sport:
 African Carom Confederation, afrikanischer Kontinentalverband für Karambolage
 Alpine Club of Canada, Alpiner Verein Kanadas
 Alster-Canoe-Club, deutscher Kanuverein
 America’s Cup Class, Segelboottyp
 Asian Cycling Confederation, Unterorganisation des Union Cycliste Internationale (UCI) in Asien
 Atlantic Coast Conference, eine US-amerikanische Universitätssport-Liga

Wirtschaft:
 Acoat Color Codification, kreiszylindrisches Farbsystem der Farben- und Lackindustrie, Ursprung: Niederlande
 Alaska Commercial Company, Handelsunternehmen in Alaska
 American Campus Communities, US-amerikanisches Unternehmen der Immobilienwirtschaft
 American Chemistry Council, Lobby der Chemischen Industrie der USA
 Appliances Components Companies, italienischer Hersteller von Kühlschrankkompressoren
 Associated Cement Companies, indischer Baumittelhersteller
 Automotive Cells Company SE, europäisches Batteriekonsortium für Elektromobilität
 eine in Gründung befindliche Betreibergesellschaft für Autobahnen in Italien

Abkürzung